Троскино — название нескольких населённых пунктов:
 Троскино — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Троскино — деревня в Андреапольском районе Тверской области.